Лізель Губер і Ліза Реймонд були чинними чемпіонками, але цього разу Реймонд вирішила не брати участі.
Губер грала в парі з Андреа Главачковою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Сара Еррані і Роберта Вінчі з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Open GDF Suez, парний розряд
2013